

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 273, w tym 48 podstawowych
 Piaski – miasto w powiecie świdnickim

Integralne części miejscowości istniejące tylko w bazie PRNG

Inne integralne części miejscowości

Jeziora w Polsce 
 Piaski – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Nowe Warpno, położone w Puszczy Wkrzańskiej
 Piaski – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Wolin, położone na Równinie Gryfickiej
 Piaski – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w Radowo Małe, położone na Wysoczyźnie Łobeskiej
 Piaski – jezioro w mieście Złocieniec, w woj. zachodniopomorskim, pow. drawskim, w gminie Złocieniec

Gminy w Polsce 
 Piaski – gmina w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim

Kolej 
 Piaski – zlikwidowana stacja kolejowa

Miejscowości i ich części na Białorusi 
 Piaski – agromiasteczko w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim
 Piaski – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Piaski – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim
 Piaski – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Olekszyce
 Piaski – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim
 Piaski – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Piaski – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Piaski – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.
 Piaski – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim
 Piaski – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Obrub.
 Piaski – dawny chutor w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ziabki.
 Piaski Horańskie – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.

Miejscowości i ich części na Ukrainie 
 Piaski – wieś w rejonie horochowskim
 Piaski – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie brodzkim
 Piaski – wieś w rejonie mościskim obwodu lwowskiego
 Piaski – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie gródeckim
 Piaski – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim
 Piaski – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim

Zobacz też

Linki zewnętrzne